

Cinema 
Dirty Laundry – film del 2006 diretto da Maurice Jamal
Dirty Laundry – film del 2012 diretto da Phil Joanou

Fumetto 
 Dirty Laundry – fumetto del 1974 disegnato da Robert Crumb e Aline Kominsky-Crumb

Musica 
 Dirty Laundry – singolo di Don Henley del 1982, dall'album I Can't Stand Still
Dirty Laundry – album di Ian Hunter del 1995
Dirty Laundry – singolo di Kelly Rowland del 2013
Dirty Laundry – singolo di Carrie Underwood del 2016
Dirty Laundry – singolo degli All Time Low del 2017